Bücker Flugzeugbau, een Duitse vliegtuigbouwer tijdens de Tweede Wereldoorlog.
 Bücker (motorfiets), een Duits historisch motorfietsenmerk.
 Carl Bücker, een Duitse piloot, vliegtuigconstructeur en industriemagnaat.